Crash har flere betydninger:
 Litteratur:
 Crash (roman) – en roman af James Graham Ballard om folk der bliver seksuelt ophidset af bilulykker

 Film:
 Crash (film fra 2004) – en film, der vandt en Oscar for bedste film i 2006 og er instrueret af Paul Haggis
 Crash (film fra 1996) – en film instrueret af David Cronenberg baseret på Ballards roman af samme navn

 Tv-serie
 Crash (tv-serie) – en dansk science fiction tv-serie fra 1984 af Carsten Overskov
 Crash (amerikansk tv-serie) – en amerikansk tv-serie.

 Musik:
 Crash (sang) – en sang fra 2004 med Gwen Stefani
 Crash (album) – et album fra 1996 med Dave Matthews Band
 Crash (Human League album) – et album fra 1986 med bandet Human League
 Crash (Feeder single) – en single fra 1997 med det britiske band Feeder
 The Crash – et pop-rockband

 Spil
 Crash Bandicoot serien – et konsolspil originalt lavet af Naughty Dog.
 Figurer fra Crash Bandicoot – hovedpersonen i spillet af samme navn.
 Crash Bandicoot – det første spil i serien af samme navn.